Агуна () — термин талмудического права для обозначения женщины, оставшейся без мужа, но не получившей развода, «соломенная вдова».
Агуна (Безмужняя жена) () — роман Хаима Граде.
 Aguna — род бабочек-толстоголовок.
 Агуна, или Авуна, — один из языков гбе в Бенине и Того.
Агуна (), или Ангура  — древнее западногрузинское  божество, покровитель виноградарства и виноделия.